Ved Folketingsvalget i 1932 der blev afholdt den  16. november,  blev følgende medlemmer valgt ind:

Parti- og personskift i perioden 1932-35

Personskift

Referencer 
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20219&sid=valg1935 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20220&sid=valg1932 
1932
1932